Imotska krajina, zemljopisno područje Splitsko-dalmatinske županije
 Imotska Krajina (novine), lokalno glasilo Imotske Krajine